Willem Kloos (architect) (1904-1960), bekend als ontwerper van stationsgebouwen;
 Willem Kloos (dichter) (1859-1938), bekend als vertegenwoordiger van de Tachtigers.